Николай Городецкий:
 Городецкий, Николай Васильевич (1901—1953) — советский военачальник, генерал-лейтенант, начальник штаба фронта, армии и военных округов.
 Городецкий, Николай Иванович (в монашестве Платон; 1803—1891) — епископ Русской православной церкви, митрополит Киевский и Галицкий и священно-архимандрит Киево-Печерской Успенской лавры.
 Городецкий, Николай Николаевич (в монашестве Флавиан; 1841—1915) — епископ Русской православной церкви, митрополит Киевский и Галицкий, духовный писатель.